Карл Фридрих Науман (; ) — немецкий учёный-минералог и кристаллограф, иностранный член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1857).

Биография 
Образование получил в фрейбергской горной школе, затем в Лейпциге и Йене. Первая его научная работа относится к описанию Норвегии и вышла в 1824 году под заглавием: «Beiträge zur Kenntniss Norwegens».

В 1826 году занял должность профессора кристаллографии, а затем и геогнозии во фрейбергской горной школе (горной академии) и в то же время занимался составлением геогностической карты Саксонии. С 1842 по 1871 год состоял профессором минералогии и геогнозии в лейпцигском университете.

Особой известностью пользовались его учебники и руководства по кристаллографии и минералогии, отличающиеся простотой и ясностью изложения и в то же время обилием фактического материала. Следует указать здесь на «Elemente der Mineralogie» (1846; переведено на русский язык), выдержавшее 13 изданий; последние издания выходили уже под редакцией и в обработке Ф. Циркеля: «Lehrbuch der Geognosie» (1849—1854 и 1858—1872). Кроме того, им напечатано много трудов, касающихся геологии Саксонии.

Членство в организациях 
 Иностранный член Баварской АН (1859, член-корреспондент 1844). 
 Иностранный член-корреспондент Санкт-Петербургской АН (1857).

Память 
 В 1935 году Международный астрономический союз присвоил имя Карла Наумана кратеру на видимой стороне Луны.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Биография 

Члены Баварской академии наук
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены Прусской академии наук
Члены Леопольдины
Члены Гёттингенской академии наук
Преподаватели Лейпцигского университета
Преподаватели Фрайбергской горной академии
Члены Американской академии искусств и наук
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Саксонской академии наук